Casa del Mutilato può riferirsi a:

Casa del Mutilato di Ancona
Casa del Mutilato di Bari
Casa del Mutilato di Catania
Casa del Mutilato di Firenze
Casa del Mutilato di Genova
Casa del Mutilato di Lecce
Casa del Mutilato di Lucca
Casa del Mutilato di Milano
Casa del Mutilato di Napoli
Casa del Mutilato di Palermo
Casa del Mutilato di Pisa
Casa del Mutilato di Pordenone
Casa del Mutilato di Ravenna
Casa del Mutilato di Verona